Die Proximus Diamond Games 2008 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2008 in Antwerpen. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 11. bis 17. Februar 2008 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Justine Henin gegen Karin Knapp mit 6:3 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black/Liezel Huber das Finale gegen Květa Peschke und Ai Sugiyama mit 6:1 und 6:3.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Antwerpen